TVR steht für:
 TVR (Polen), polnischer Fernsehsender
 Televiziunea Română, öffentlich-rechtliche rumänische Rundfunk- und Fernsehanstalt
 Televisiun Rumantscha, das rätoromanische Fernsehen
 Taff Vale Railway, eine Eisenbahngesellschaft in Glamorgan/Südwales
 TVR, englischer Sportwagenhersteller, dessen Bezeichnung vom Vornamen des Gründers Trevor Wilkinson abgeleitet ist
 TVR (Irland), ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 TV Rheinbach (Handball), deutscher Sportverein
 TV Rottenburg, ein Sportverein in Rottenburg am Neckar, Volleyball-Bundesligist
 Transport sur Voie Réservée, ein aus Frankreich stammendes System spurgeführter Oberleitungsbusse auf Eigentrassen, siehe Tramway sur pneumatiques#TVR
 Tavrey Airlines (ICAO-Code), ehemalige ukrainische Fluggesellschaft

Abkürzung